Barack – variante del nome proprio di persona Barak
 Barack – brandy ungherese
 Moises Barack – calciatore peruviano

Pagine correlate 
 Barac
 Barrack
 Barak